Red Moon () — седьмой мини-альбом южнокорейской гёрл-группы MAMAMOO. Он был выпущен лейблом Rainbow Bridge World 16 июля 2018 года и был распространен компанией LOEN Entertainment. Альбом включает в себя заглавный сингл «Egotistic» и сингл «Selfish»  сольный сингл Мунбёль с участием Сыльги из Red Velvet. Он также включает в себя пред-релиз сингла «Rainy Season».
Это второй альбом из серии 4 Seasons, 4 Colors.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Годовой итоговый чарт

Синглы 
«Rainy Season »

«Egotistic »

Награды

Музыкальные программы

Примечания 

Мини-альбомы в стиле k-pop